Хлебный суп — вид блюд европейской кухни, где основой выступают кусочки хлеба или сухари.

Национальные кухни

Североевропейская кухня 
Хлебный суп присутствует в национальной датской, шведской, эстонской и финской кухне. Сухари замачивают в кипячёной горячей воде, к ним добавляют сахар или мёд. Когда основа готова, её подогревают и вносят сваренные в жидком сахарном сиропе дольки фруктов и взбитые, слегка подслащённые сахарной пудрой сливки. Суп подают холодным.

Существует множество видов хлебного супа. Хлебные супы условно можно разделить на фруктовые (в зависимости от конкретных добавленных фруктов), пивной, шоколадный и т. д.

Итальянская кухня 
В итальянской кухне можно отметить суп Паппа аль помодоро, у которого, в отличие от североевропейских блюд, основные ингредиенты овощные — томаты в сочетании с чесноком и базиликом.

Силезская кухня 
К хлебным супам можно отнести водянку () — одно из основных блюд . Существует множество её вариантов, но в каждом основой выступают хлеб и кипяток.

Водянка готовится из чёрствого хлеба, чеснока и животного жира. Ингредиенты после измельчения заливают кипятком, чаще всего прямо в миску, из которой едят суп, а затем все это приправляют солью. Популярность водянки связана с традицией не выбрасывать, а использовать любой чёрствый хлеб.

В более богатых вариантах супа используются различные добавки: перец, шкварки, а вместо воды используют горячий бульон. Водянка часто подаётся с отдельно поданными варёной и жареной картошкой.

Кухня восточных славян 
У восточных славян к хлебным супам относятся: хлебная окрошка, похлёбка и тюря. Для их приготовления используют как ржаной, так и пшеничный хлеб.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Хлебный суп

Десерты
Немецкие супы
Финские супы
Финские десерты